Kronreif steht für:

 Kronreif, eigentliches Kopfband der Krone
 Kronreif (Gemeinde Scheffau), Ort bei Scheffau am Tennengebirge, Land Salzburg, Österreich

Kronreif ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Kronreif (* 1980), österreichischer Saxophonist
 Peter Kronreif (* 1982), österreichischer Schlagzeuger